

Aziende 
 Canali  – azienda italiana di produzione di abbigliamento

Geografia 
 Canali – frazione del comune italiano di Reggio nell'Emilia
 Val Canali – vallata alpina del Trentino orientale
 Canali – torrente della Val Canali
 Canali (o Val di Canali) – nome italiano del comune di Konavle (già Konavlje e Konavli) nella regione raguseo-narentana in Croazia

Persone 
 Diego Canali (1988) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Enrico Canali (1905–...) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Francesco Canali (1764-1835) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Franco Canali (1926) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Gianfranco Canali (1950-1998) – storico italiano
 Giorgio Canali (1939) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Giorgio Canali (1958) – chitarrista e cantante italiano
 Giovanni Giuseppe Canali (1781-1851) – patriarca cattolico e arcivescovo cattolico italiano
 Guido Canali (1935) – architetto italiano
 Isabella Andreini Canali (1562-1604) – attrice teatrale, scrittrice e poetessa italiana
 Laura Canali (1968) – cartografa italiana
 Luca Canali (1925-2014) – latinista e scrittore italiano
 Mario Canali (1952) – artista italiano
 Mauro Canali (1942) – docente e storico italiano
 Nicola Canali (1874-1961) – cardinale italiano
 Paolo Canali (1911-1979) – doppiatore italiano

Pagine correlate 
 Canale
 Luigi Canali